

Geografia 
 Canada
 Thompson – città del Manitoba
 Thompson – municipalità rurale del Manitoba
 Thompson – fiume della Columbia Britannica
 Regno Unito
 Thompson – parrocchia civile di Breckland, Norfolk
 Stati Uniti d'America
 Thompson – città della Contea di Windham, Connecticut
 Thompson – città della Contea di Grand Forks, Dakota del Nord
 Thompson – città della Contea di Winnebago, Iowa
 Thompson – città della Contea di Sullivan, New York
 Thompson – township della Contea di Schoolcraft, Michigan
 Thompson – township della Contea di Fulton, Pennsylvania
 Thompson – borough della Contea di Susquehanna, Pennsylvania
 Thompson – township della Contea di Susquehanna, Pennsylvania

Persone

Altro
 Aarne-Thompson – metodo di classificazione di fiabe e racconti folkloristici
 Flash Thompson – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 J. Walter Thompson Company – agenzia statunitense
 L'agenzia Thompson & C. – romanzo di Jules Verne
 Thompson Submachine Gun – arma automatica statunitense

Pagine correlate 
 Thomson